

Polónia 
Biała (comuna do Condado de Wieluń) — na voivodia de Łódź 

Municípios e cidades
Biała (Prudnik) — na voivodia de Opole
Bielsko-Biała — na voivodia da Silésia
Biała Podlaska — na voivodia de Lublin
Biała Piska — na voivodia da Vármia-Masúria
Biała Rawska — na voivodia de Łódź

Outros países 
Bila Tserkva — em polaco: Biała Cerkiew; cidade da Ucrânia

Desambiguações de topônimos